UBBL steht für:
 den ICAO-Code des Flughafens Lənkəran
 das Urkundenbuch des Bistums Lübeck

Abkürzung